Elkhart kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elkhart (Illinois)
Elkhart (Indiana)
Elkhart (Iowa)
Elkhart (Kansas)
Elkhart (Texas)